Magnus Kihlstedt (Munkedal, 29 de fevereiro de 1972) é um ex-futebolista sueco que atuava como goleiro.

Carreira 
Atuou pela Seleção Sueca de Futebol na Copa do Mundo FIFA de 2002, ele integrou a Seleção Sueca de Futebol na Eurocopa de 2000. 

Foi campeão do Campeonato Dinamarquês pelo FC Copenhague.

Ligações externas 
 Estatísticas no Soccernet

Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do SK Brann
Goleiros da Suécia
Jogadores da Seleção Sueca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Eurocopa de 2004